Позитивизм:
 Позитивизм — в методологии науки, направление, объявляющее единственным источником истинного, действительного знания эмпирические исследования и отрицающее познавательную ценность философского исследования
 Логический позитивизм — направление философии.
 Правовой позитивизм — направление в праве.